Dongzhou bezeichnet:

 Dongzhou (东洲区), Stadtbezirk von Fushun in der chinesischen Provinz Liaoning
 Dongzhou (Chengqu) (东洲街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Chengqu in der chinesischen Provinz Guangdong
 Dongzhou (Dongzhou) (东洲街道), Straßenviertel im gleichnamigen Stadtbezirk in der chinesischen Provinz Liaoning
 Dongzhou (Fuyang) (东洲街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Fuyang in der chinesischen Provinz Zhejiang